Matilda Ekholm (* 15. Juni 1982 in Linköping) ist eine ehemalige schwedische Tischtennisspielerin. Sie qualifizierte sich dreimal sportlich für die Teilnahme an Olympischen Spielen, wurde jedoch vom Schwedischen Olympischen Komitee erst beim dritten Mal zugelassen.

Bei Europameisterschaften holte sie insgesamt vier Medaillen, für den World Cup konnte sie sich dreimal, für die Grand Finals zweimal qualifizieren. An der Weltmeisterschaft nahm sie von 2005 bis 2019 fünfzehn Mal in Folge teil und erreichte 2015 im Einzel das Achtelfinale, 2017 im Mixed das Viertelfinale. 2020 beendete sie ihre Karriere.

Werdegang 
Matilda Ekholm spielte bei den schwedischen Vereinen Vikingstad SK (1990–1995), Saab BTK (1995–2000), Rönnige SK (2000–2001) und Ängby SK (2001–2004), ehe sie 2004 ins Ausland wechselte. 2000 und 2001 siegte sie bei den Schwedischen Juniorenmeisterschaften im Einzel. 2012 wurde sie zum vierten Mal schwedische Meisterin bei den Erwachsenen.

Seit 2000 tritt sie bei den ITTF-Pro-Tour-Turnieren auf. 2005 gelang ihr der Sprung unter die besten 200 der Welt, in diesem Jahr nahm sie auch zum ersten Mal an der Welt- und Europameisterschaft teil, bei denen sie auch in den Jahren danach stets vertreten war. Auf Vereinsebene wechselte sie 2004 vom schwedischen Verein Ängby SK zum deutschen Verein TTSV Saarlouis-Fraulautern, dessen Damenmannschaft damals in der Zweiten Bundesliga spielte. 2007 gelang der Aufstieg in die Erste Bundesliga, im Jahr darauf verließ sie den Verein Richtung Spanien zum Photoprix Vic.

2008 belegte sie in der Weltrangliste zum ersten Mal einen Platz in den Top 100 und qualifizierte sich für die Olympischen Spiele, für die sie vom schwedischen NOK mangels Erfolgsaussichten aber nicht zugelassen wurde. 2010 gewann sie bei den Morocco Open Bronze im Einzel und Silber im Doppel und somit ihre ersten Medaillen auf der World Tour. 2012 qualifizierte sie sich im Einzel zum ersten Mal für die Grand Finals, bei denen sie ins Viertelfinale kam. Außerdem qualifizierte sie sich erneut für die Olympischen Spiele. Mit der Begründung, es sehe keine Chance, dass Matilda Ekholm einen Platz unter den ersten Acht erreichen könne, verweigerte ihr das schwedische NOK aber wieder die Startgenehmigung. Zu diesem Zeitpunkt belegte Ekholm Weltranglistenplatz 51, die männlichen schwedischen Spieler Pär Gerell und Jörgen Persson, die beide im Einzel starten durften, die Plätze 80 und 88. Dafür konnte Ekholm 2012 zum ersten Mal am World Cup teilnehmen, wo sie aber sieglos ausschied. Im Februar 2013 erreichte sie mit Weltranglistenplatz 34 eine vorläufige persönliche Bestmarke, außerdem gewann sie in diesem Jahr im Doppel mit Galia Dvorak EM-Bronze. 2014 folgte eine weitere EM-Bronzemedaille mit der Mannschaft.

Nachdem sie sich zum dritten Mal für die Olympischen Spiele qualifiziert hatte, erhielt sie 2016 schließlich die Zulassung vom schwedischen NOK und kam im Einzel unter die besten 32. Zusammen mit Mattias Karlsson holte sie im Oktober außerdem EM-Silber im Mixed. Ab 2016 bildete Ekholm zudem ein Doppel mit Georgina Póta, gemeinsam qualifizierten sie sich 2017 für die Grand Finals. Ekholm konnte 2017 auch zum ersten Mal am Europe Top 16 teilnehmen und sich dort für den World Cup qualifizieren, bei dem sie die Hauptrunde erreichte. Im März und April stand sie auf Weltranglistenplatz 20 und damit so hoch wie nie zuvor. Beim Europe Top 16 2018 kam sie auf den vierten Platz, was erneut für die World-Cup-Qualifikation ausreichte, im Doppel holte sie zum zweiten Mal EM-Bronze. 2018 wurde sie vom ttc berlin eastside verpflichtet, mit dem sie 2019 Deutsche Meisterin wurde.

Ein weiterer Meistertitel folgte 2020, kurz darauf beendete Matilda Ekholm ihre Karriere und lebte darauf in New York. 2021 wurde sie vom SV-DJK Kolbermoor als „Edeljoker“ verpflichtet, absolvierte in der Saison 2021/22 aber keine Einsätze.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 19. August 2012)
  (abgerufen am 19. August 2012)
 Spielerprofil Matilda Ekholm auf der Webseite des TTSV Saarlouis-Fraulautern (abgerufen am 19. August 2012)

Literatur 
 sue: Zwei Titel zum Abschied, Zeitschrift tischtennis, 2020/5 Seite 22–23

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Schweden)
Tischtennisspieler (ttc berlin eastside)
Olympiateilnehmer (Schweden)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer an den Europaspielen (Schweden)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Schwede
Geboren 1982
Frau